La Primeira Divisão 1997/98 fue la 64.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Porto ganó su 17° título.

Tabla de posiciones 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|Pos.||Club||Pts.||PJ||PG||PE||PP||GF||GC||Notas
|-style="background:#D0E7FF"
|1||Porto (C)||77||34||24||5||5||75||38||Liga de Campeones
|-
|2||Benfica||68||34||20||8||6||62||29||Liga de Campeones (2ª ronda previa)
|-
|3||Vitória Guimarães||59||34||17||8||9||42||25||Copa UEFA
|-
|4||Sporting de Portugal||56||34||15||11||8||45||33||Copa UEFA
|-
|5||Marítimo||56||34||16||8||10||44||35||Copa UEFA
|-
|6||Boavista||55||34||15||10||9||54||31|| -
|-
|7||Estrela da Amadora||50||34||14||8||12||42||41||Copa Intertoto
|-
|8||Salgueiros||49||34||13||10||11||48||44|| -
|-
|9||Rio Ave||46||34||12||10||12||43||43|| -
|-
|10||Sporting Braga||45||34||11||12||11||48||49||Recopa de Europa 1998-99
|-
|11||Campomaiorense||40||34||11||7||16||53||58|| -
|-
|12||Leça||38||34||10||8||16||29||52||Descenso
|-
|13||Vitória Setúbal||37||34||10||7||17||38||43|| -
|-
|14||Farense||37||34||8||13||13||41||50|| -
|-
|15||Académica de Coimbra||36||34||8||12||14||27||41|| -
|-
|16||Chaves||35||34||10||5||19||31||55|| -
|-
|17||Varzim||29||34||6||11||17||26||51||Descenso
|-
|18||Belenenses||24||34||5||9||20||22||52||Descenso
|}

 Campeón 

 Goleador 

{| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=50%
|- align=center bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=60%|Jugador
!width=40%|Equipo
!width=10%|Goles
|- bgcolor=#D0E7FF
| Mário Jardel|F. C. Porto'''
|'''26
|}

Enlaces externos 
 RSSSF Portugal 1997/98

1998
Fútbol en 1997
Fútbol en 1998